Familienpflege bezeichnet
 die Arbeit eines Haus- und Familienpflegers bzw. einer Haus- und Familienpflegerin
 die Betreuung eines Pflegekindes in einer Pflegefamilie
 die Betreuung eines Menschen mit seelischen und/oder geistigen Beeinträchtigungen in fremden Familien.